Hummeln im Hintern ist der Titel folgender Werke:
 Hummeln im Hintern (1974) (La gueule de l'emploi), französischer Film von Jacques Rouland (1974)
 Hummeln im Hintern (1986) (Modern Girls), US-amerikanischer Spielfilm von Jerry Kramer (1986)